Red Bull Bragantino – noto anche semplicemente come Bragantino, società calcistica brasiliana
Bragantino – abitanti di Bragança (Pará)
Bragantino – abitanti di Bragança Paulista